Онат — имя и турецкая фамилия.

Имя 
 Онат (скульптор) — древнегреческий скульптор.

Фамилия
 Онат, Ильхан (1929—2013) — турецкий шахматист.

Примечания